De Cyrillische letter Ь heeft twee betekenissen:
zacht teken, verandert de voorafgaande medeklinker in het Russisch, Oekraïens en Wit-Russisch.
jer, klinker in het vroege Slavisch en het Oudkerkslavisch.